Ir (pleme), Mon-khmersko pleme u Laosu
 ir jezik, mon-khmerski jezik iz Laosa.
 .ir, Vršna internetska domena Irana

Kratice
 Infracrveno - InfraRed
 Iran, po ISO 3166, kao međunarodna automobilska oznaka
 Iran Air, IATA-Code zrakoplovnih kompanija
 = lat.: "Imperator Rex" =  "Car i Kralj"
 kemijski element Iridij